Алроса може означати:
 АЛРОСА — російська гірничорудна компанія ЗАТ «АЛРОСА».
 «Алроса» — російська авіакомпанія, що здійснює перевезення в Якутії.
 «Алроса» — іменне найменування російського підводного човна Б-871.

Див. також 
 «Алроса-Авіа» — колишня російська авіакомпанія, що здійснювала чартерні перевезення з московського аеропорту «Внуково».
 «Алмаз-АЛРОСА» — російський міні-футбольний клуб з Мирного — адміністративного центру Мирнинського району Якутії в Росії.